Mužská dvouhra Ricoh Open 2017 probíhala v polovině června 2017. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl francouzský tenista Nicolas Mahut, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Julien Benneteau. Do semifinále postoupili čtyři nejvýše nasazení hráči.

Vítězem se stal 34letý čtvrtý nasazený Gilles Müller, jenž ve finále zdolal stejně starou chorvatskou turnajovou trojku Iva Karloviće po zvládnutých zkrácených hrách obou setů 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal po lednovém triumfu na Sydney International druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po turnaji se vrátil na své kariérní maximum, když mu na žebříčku ATP patřilo 26. místo.
 
Finále dvou 34letých účastníků představovalo závěrečný zápas dvou nejstarších tenistů od finále Hong Kong Open 1976, v němž se střetli 42letý Ken Rosewall a 30letý Ilie Năstase.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ricoh Open 2017